Ири́на Эдуа́рдовна Перми́тина () — российская легкоатлетка, специалистка по бегу на длинные дистанции и марафону. Выступала как элитная спортсменка в 1995—2013 годах, обладательница бронзовой медали чемпионата Европы, победительница и призёрка многих крупных стартов на шоссе, чемпионка России в полумарафоне. Представляла Татарстан. Мастер спорта России международного класса.

Биография 
Ирина Пермитина родилась 3 февраля 1968 года в городе Ижевске Удмуртской АССР. С 1990 года постоянно проживала в Набережных Челнах, Татарстан.

В детстве серьёзно занималась баскетболом, но из-за недостаточно большого роста в 165 см в конечном счёте перешла в лёгкую атлетику. Проходила подготовку в спортивном обществе «Динамо». В 1991 году окончила Воронежский государственный институт физической культуры.

Выступала на различных шоссейных стартах в Европе начиная с 1995 года. В 1996 году дебютировала на марафонской дистанции, выиграв с результатом 2:38:39 марафон в Ла-Рошель.

В 1997 году была восьмой на Парижском марафоне (2:34:48), седьмой на Итальянском марафоне (2:39:24), пятой на международном полумарафоне в Макао (1:18:54).

В 1998 году одержала победу на Реймсском марафоне (2:33:29), стала второй на Пражском марафоне (2:36:21), финишировала девятой в Париже (2:34:05) и шестой в Монте-Карло (2:36:58).

В 1999 году показала третий результат на Стамбульском марафоне (2:38:12), четвёртый результат на Калифорнийском международном марафоне (2:36:40).

В 2000 году отметилась выступлением на Дубайском марафоне, где с результатом 2:47:38 пришла к финишу пятой.

В 2001 году стала третьей на Тайбэйском марафоне (2:47:32).

В 2002 году пробежала пять марафонов: была девятой в Париже (2:35:58), четвёртой в Дулуте (2:37:42), пятой в Сан-Паулу (2:41:08), третьей в Стамбуле (2:40:50), заняла 23-е место в Сакраменто (3:07:27).

В 2003 году одержала победу на Дубайском марафоне (2:36:26), финишировала пятой на Бабушкином марафоне в Дулуте (2:35:53), восьмой на Стамбульском марафоне (2:53:21), четвёртой на Калифорнийском международном марафоне (2:42:37).

В 2004 году была лучшей на Марафоне городов-близнецов в Сент-Поле, установив при этом свой личный рекорд — 2:26:51. Также повторила здесь рекорд трассы, установленный несколькими годами ранее Зинаидой Семёновой.

Благодаря череде удачных выступлений в 2005 году вошла в основной состав российской национальной сборной и удостоилась права защищать честь страны на чемпионате мира в Хельсинки — пробежала здесь марафон за 2:38:16, расположившись в итоговом протоколе соревнований на 34-й строке. Помимо этого, выиграла полумарафоны в Трабзоне и Ницце, финишировала шестой на Парижском марафоне (2:29:44).

В 2006 году вновь выиграла Трабзонский полумарафон, стала третьей на Гамбургском марафоне (2:27:35). Бежала марафон на чемпионате Европы в Гётеборге — завоевала бронзовую медаль в личном зачёте и вместе со своими соотечественницами стала серебряной призёркой в командном зачёте разыгрывавшегося здесь Кубка Европы.

На чемпионате России по полумарафону 2008 года в Новосибирске получила серебряную награду.

В 2010 году финишировала второй на Сибирском международном марафоне (2:39:55) и седьмой на Афинском классическом марафоне (2:42:03). Стала бронзовой призёркой на чемпионате России по бегу на 10 000 метров в Жуковском, проходившем в рамках Мемориала братьев Знаменских.

В 2011 году выиграла серебряную медаль на чемпионате России по кроссу в Оренбурге. Показала третий результат на Стокгольмском марафоне (2:39:44), победила в забеге на 10 км в рамках Московского международного марафона мира.

На Омском полумарафоне-гандикапе 2012 года пришла к финишу первой и тем самым стала чемпионкой России в данной дисциплине.

Последний раз показала значимый результат как элитная спортсменка в сезоне 2013 года, когда на чемпионате России по марафону в Москве завоевала серебряную медаль, уступив на финише только Марине Ковалёвой из Омской области.

Впоследствии работала тренером по лёгкой атлетике. Будучи капитаном полиции, неоднократно принимала участие во Всемирных и Европейских играх полицейских и пожарных. Её сын Василий Пермитин тоже добился определённых успехов в лёгкой атлетике, двукратный серебряный призёр чемпионата России по горному бегу.

Примечания 

Бегуны на длинные дистанции России
Марафонцы России
Чемпионы России по лёгкой атлетике
Мастера спорта России международного класса по лёгкой атлетике
Выпускники Воронежского института физической культуры
Спортсмены Татарстана